Национальная футбольная группа 1 1998/1999 () — 43-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте rsssf.com 
 Сезон 1998/99 на сайте goalzz.com 

1998/1999
Марокко
Марокко
1998 год в Марокко
1999 год в Марокко
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999